Il doppio maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle  (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Pilot Pen Tennis 2007
ATP Tour 2007